Gallé ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Gallé (1846–1904), französischer Kunsthandwerker und Designer
 Raphael Gallé (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Volker Gallé (* 1955), deutscher Mundartautor und -liedermacher